Појам  може да се односи на:
 Драгуни, врста коњице
 Драгун (Мекленбург-Западна Померанија), општина у њемачкој савезној држави Мекленбург-Западна Померанија.
 Драгун (Аризона), је насељено место без административног статуса у америчкој савезној држави Аризона
 Драгун (биљка)